Виктор Пло́тников:
 Плотников, Виктор Андреевич (1898—1958) — советский дипломат.
 Плотников, Виктор Васильевич (в монашестве Венедикт; 1872—1937) — архиепископ Казанский и Свияжский.
 Плотников, Виктор Георгиевич (род. 1940) — советский и российский физик (оптик, спектролог). Доктор физико-математических наук, профессор Центра фотохимии РАН.
 Плотников, Виктор (род. 1989) — эстонский футболист.